Csatorna: tengerek, óceánok szárazföldek, szigetek közötti összeszűkülő része.
Csatorna: víz vagy szennyvíz vezetését, áramlását szabályozó mesterséges létesítmény.
Csatorna: a rádiótechnikában vagy televíziós műsorszolgáltatásban az összeköttetés számára kijelölt frekvenciasáv.
Csatorna: informatikai eszköz, amely az információforrástól az információnyelőig üzeneteket, közleményeket képes eljuttatni. 
Csatorna: kommunikációs közeg, eszköz, illetve intézmény, amely a jelhordozókat a „feladótól” a „címzettig” továbbítja.
Csatorna: különböző csőszerű képletek anatómiai megnevezése; canalis.
Csatorna: Andrzej Wajda filmje a varsói felkelésről.